737 - Ano do século VII;
 Boeing 737 - Avião comercial produzido pela Boeing;
 737 Arequipa - Asteróide descoberto em 7 de Dezembro de 1912 por Joel Metcalf;

0737